Eteocle () è un personaggio della mitologia greca, primogenito di Edipo.

Il mito 
Dopo che Edipo si fu accecato ed ebbe lasciato Tebe, il titolo di sovrano passò provvisoriamente a Creonte, fratello di Giocasta, moglie di Edipo. Tuttavia quando i due figli maschi di Edipo, Eteocle e Polinice, raggiunsero l'età per regnare, si pose il problema di chi sarebbe stato il successivo re di Tebe, poiché i due erano entrambi decisi a diventare re. Alla fine si giunse ad un compromesso: i due si sarebbero alternati sul trono, un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma, allo scadere del proprio anno, egli si rifiutò di cedere il titolo, rompendo l'accordo. Polinice si recò quindi ad Argo, dove regnava Adrasto, che accettò di allearsi con Polinice e muovere il proprio esercito contro Tebe per metterlo sul trono.

Inoltre, sui due fratelli gravava una maledizione lanciata dal padre Edipo: poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe, Edipo aveva affermato che i due fratelli sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. Essi quindi temevano che la profezia potesse avverarsi.

Quando arrivò la battaglia, la sorte volle che i due fratelli si incontrassero uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. Alla fine, come profetizzato da Edipo, i due si diedero la morte l'un l'altro. Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori di difensore della città, mentre quello di Polinice fu lasciato insepolto, per ordine del re Creonte.

Secondo altre versioni del mito, invece, i due vennero cremati, ma quando vennero posti insieme sul rogo, tanto era l'odio che li aveva caratterizzati in vita che le fiamme del rogo si divisero in due.

Collegamenti con la cultura ittita 
Secondo alcuni studiosi (a partire dall'ittitologo svizzero Emil Forrer nel 1924), la figura di Eteocle è stata accomunata a quella di Tawagalawa, un personaggio noto nelle fonti Ittite come sovrano degli Ahhiyawa, popolazione che si tende a identificare con gli Achei.

Tawagalawa è presente (seppur marginalmente) nella Lettera di Tawagalawa. In questa lettera Tawagalawa sarebbe indicato come Grande Re, "fratello" del gran re acheo destinatario della missiva di cui si ignora il nome, chiedendo il suo aiuto in un contrasto (databile con molta approssimazione alla prima metà del XIII secolo a.C.) contro Piyama-Radu (nome che evoca il Priamo, re della Troia omerica), alleato degli Ahhiyawa e usurpatore della città di Wilusa (Ilios-Troia) di cui i sovrani ittiti vorrebbero l'estradizione.

Da questa fonte sembrerebbe che i due sovrani Ahhiyawa controllino Milawanda/Mileto, dove hanno insediato un sovrano, tale Atpa, genero di Piyama-Radu.

Genealogia

Note

Bibliografia 
 Pierre Grimal, Mitologia, Garzanti, 2005, ISBN 978-88-11-50482-5.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Condottieri mitologici
Re di Tebe
Personaggi citati nella Divina Commedia (Inferno)